Алісон ван Ейтванк була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Полін Пармантьє виграла титул, у фіналі перемігши Джессіку Пегулу з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Coupe Banque Nationale, одиночний розряд
2018